1962 Голяма награда на САЩ е 4-то за Голямата награда на САЩ и осми кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 7 октомври 1962 година на пистата Уоткинс Глен, Уоткинс Глен, Ню Йорк, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ